Rothenthurm bzw. Rotenturm (früher auch Rotenthurm) heißen:
 Rotenturm an der Pinka, Gemeinde im Burgenland
 Rothenthurm SZ, Gemeinde im Kanton Schwyz

 Rothenturm (Ingolstadt), Stadtteil im Südosten der Stadt Ingolstadt in Deutschland
 Rothenthurm (Gemeinde Sankt Peter), Rotte und Katastralgemeinde von Sankt Peter ob Judenburg, Steiermark 

 Schloss Rotenturm im Burgenland, Österreich
 Roter Turm, ehemalige Befestigung am Roter-Turm-Pass in den Karpaten im ehemaligen Siebenbürgen, Rumänien 

Siehe auch:
 Rothenturn
 Rothenthurn